Заозерновский сельсовет — сельское поселение в Абанском районе Красноярского края.

Административный центр — село Заозёрка.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Заозерновский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010

 Глава муниципального образования
 Зайцев Борис Лукич. Дата избрания: 14.03.2010

Примечания 

Муниципальные образования Абанского района
Сельские поселения Красноярского края